abréviation de CY Cergy Paris Université ;
 code AITA de l'aéroport de Cuyo, situé sur l'Île Cuyo, aux Philippines.